diverse specie di uccelli della famiglia Turdidae tra cui:
il tordo bottaccio (Turdus philomelos)
il tordo sassello (Turdus iliacus)

diverse specie di pesci della famiglia Labridae tra cui:
il tordo codanera (Centrolabrus melanocercus)
il tordo comune (Labrus turdus)
il tordo nero (Labrus merula)
il tordo marvizzo (Labrus bergylta)
il tordo fischietto (Labrus mixtus)
il tordo d'alga (Labrus viridis)
il tordo occhionero (Symphodus melops)
il tordo pavone (Symphodus tinca)
il tordo rosso (Symphodus mediterraneus)
il tordo verde (Symphodus roissali)
il tordo grigio (Symphodus cinereus)

Altri progetti